Хамбалеева Альфия Саяровна (2 февраля 1960 года — 3 июля 2013 года) — башкирская оперная певица (драматическое сопрано). Заслуженная артистка Республики Башкортостан (1996), солистка Башкирского Государственного театра оперы и балета.

Биография 
Хамбалеева Альфия Саяровна родилась 2 февраля 1960 года в г. Челябинске.

В 1981 году поступила в Воронежский институт искусств (класс профессора Н. И. Уткиной).

В 1984 году — перевелась и в 1987 году окончила Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение» (класс заслуженного работника культуры России, народной артистки Башкортостана, профессора Р. Г. Галимуллиной).

С 1989 по 1994 работала солисткой Башкирской государственной филармонии, а с 1994 года — солисткой оперной труппы Башкирского Государственного театра оперы и балета.

В 1996 и 2000 годах принимала участие в фестивале оперной музыки тюркоязычных народов «ТЮРКСОЙ» на Кипре и в Турции (г. Мерсин).

Творчество 
Основные партии:
 Аида (Дж. Верди «Аида»)
 Аксэскэ, Минлебикэ (З. Исмагилов «Акмулла»)
 Амина (З. Исмагилов «Салават Юлаев»)
 Вторая дама (В.-А. Моцарт «Волшебная флейта)
 Домна Сабурова (Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»)
 Залифа (З. Исмагилов «Кахым-туря»)
 Карасэс (З. Исмагилов «Послы Урала»)
 Леонора (Дж. Верди «Трубадур»)
 Лиза (П. Чайковский «Пиковая дама»)
 Мими (Дж. Пуччини «Богема»)
 Сантуцца (П. Масканьи «Сельская честь»)
 Татьяна (П. Чайковский «Евгений Онегин»)
 Ярославна (А. Бородин «Князь Игорь»)

Работала с дирижёрами: А. А. Людмилин, Ф. Ш. Мансуров.

Концертный репертуар:  Б. Бриттен «Военный реквием».

Награды и звания 
 Лауреат II премии XVI Международного конкурса вокалистов им. М.Глинки (Уфа) (1995);
 «Заслуженная артистка Республики Башкортостан» (1996).

Примечания

Ссылки 
 
 http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=4744
 http://www.bashopera.ru/newsinfo.621.html
 http://www.bashkortostan.ru/news/51809/

Музыканты Уфы
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Оперные певцы и певицы Башкортостана